

Patronyme 
Par ordre chronologique :
 John Pope (1770-1845), sénateurs des États-Unis.
 John Henry Pope (1819-1889), entrepreneur et homme politique canadien.
 John Pope (1822-1892), militaire américain.
 John Russell Pope (1874-1937), architecte américain.